Герб Амбазонии — официальный государственный символ Федеративной Республики Амбазония, утверждённый Временным правительством Амбазонии 1 октября 2017 года.

Символика 
Герб состоит из:

 Тринадцати звёзд, олицетворяющая автономные округа, на которые делится государственное образование, где золотой цвет показывает бесценность всех округов, сбалансированное развитие, справедливость и равенство между округами.
 Оливковой ветви, характеризующая гарантию хороших новостей даже в самые мрачные периоды, правду и справедливость, мир и процветание, производительность и успех Амбазонии;
 Орла, показывающий стойкость и решимость народа Амбазонии.
 Сине-белого щита, отражающий цвета национального флага: синего — отражающего демократию, плюрализм, верховенство закона, потенциал роста и развития, вера в Бога; белого — отражающего чистоту, прозрачность, подотчётность в жизни и управлении, нетерпимость к коррупции.
 Стяги с надписями  «одна нация, одна судьба, один бог» сверху на английском и снизу на латинице.

См. также 

 Флаг Амбазонии
 Герб Камеруна

Амбазония
Амбазония
Государственные символы Амбазонии
Гербы с изображением орла
Гербы с изображением пятиконечных звёзд
Гербы с изображением оливковой ветви